Matilde de Austria-Teschen (en alemán, Mathilde von Österreich-Teschen; Viena, 25 de enero de 1849-ibidem, 6 de junio de 1867) fue una noble austriaca. Era la segunda hija del archiduque Alberto de Austria-Teschen y de la princesa Hildegarda Luisa de Baviera.

Familia 
Sus nombres provienen de las hermanas de su madre, las princesas Matilde Carolina de Baviera, Aldegunda de Baviera y Alejandra de Baviera, con la que Hildegarda tuvo una estrecha relación.

Matilde tuvo dos hermanos mayores: María Teresa (1845-1927), que casó en 1865 con el duque Felipe de Wurtemberg (1838-1917) y su único hermano, Carlos Alberto (1847-1848), que murió de viruela a los 18 meses.

Biografía 
El padre de Matilde, Alberto de Teschen, era una persona muy caritativa: por su generosidad se le conocía popularmente como Engelsherz («corazón de ángel»). Tras la muerte de su abuelo, el archiduque Carlos de Austria-Teschen, heredó el palacio de Weilburg en Baden bei Wien, que Carlos había mandado construir para su esposa, la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Alberto y su familia solían pasar allí los veranos, donde la archiduquesa Hildegarda disfrutaba de los baños públicos, mientras que en invierno vivían en Viena. Esta familia tenía una estrecha relación con la familia imperial, y la emperatriz Isabel disfrutaba la compañía de su prima, la archiduquesa Hildegarda.

Entre las amistades de Matilde estaba la archiduquesa María Teresa de Austria-Este, hijastra del archiduque Carlos Fernando de Austria-Teschen, tío de Matilde, que tenía su misma edad, y fue más tarde reina de Baviera.

Un primo lejano, el archiduque Luis Salvador de Austria, se enamoró de Matilde y quiso casarse con ella, pero no llegaron a comprometerse. Matilde estaba destinada a ser reina de Italia por matrimonio con Humberto de Saboya con el fin de mejorar las tensas relaciones entre el Imperio austrohúngaro e Italia.

En marzo de 1864, durante su estancia en Múnich con motivo del funeral de su hermano, el rey Maximiliano II de Baviera, la madre de Matilde padeció una pleuresía que le costó la vida. Matilde tenía solo 15 años.

Muerte 
Matilde murió el 6 de junio de 1867, a los 18 años, en el castillo de Hetzendorf, la residencia vienesa de la emperatriz Isabel. La archiduquesa se había vestido de gala para ir al teatro con un vestido de gasa, a la que se había aplicado una solución de glicerina para mantenerla ahuecada. Antes de partir, decidió fumar un cigarrillo, pero al aparecer su padre, que le había prohibido fumar, lo escondió tras su falda, que se incendió inmediatamente al ser la glicerina altamente inflamable, produciéndole quemaduras de segundo y tercer grado que causaron su muerte. El incidente fue presenciado por toda su familia.

La archiduquesa Matilde fue inhumada en la bóveda imperial de la Cripta Imperial de Viena, al lado de su madre y de su hermano, Carlos Alberto. Su corazón está depositado en la Herzgruft de la Iglesia de los Agustinos.

Ancestros

Enlaces externos 
VIENA 1867: Tragedia en la Familia Imperial Austro-Húngara en la web Relatos de la Historia

Casa de Habsburgo-Lorena
Archiduquesas de Austria
Fallecidos por fuego
Casa de Austria-Teschen
Nacidos en Viena